Budu steht für:

 Budu (Volk), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo
 Budu (Bantusprache), die von den Budu gesprochene Bantusprache
 Budu (Sprache, Volksrepublik China), eine in Yunnan gesprochene Sprache 
 Budu (Gericht), eine Fischsauce der malaiischen Küche
Siehe auch:
 Boudou